Seal Island – wyspa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska
 Seal Island – wyspa w Republice Południowej Afryki
 Seal Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Seal Island – wyspa w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Seal Island – wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych